Головчицкий сельсовет:
 
 Белоруссия:
 Головчицкий сельсовет — административно-территориальная единица в Дрогичинском районе Брестской области;
 Головчицкий сельсовет — административно-территориальная единица в Наровлянском районе Гомельской области.